Западна Немачка је учествовала на 4. Европском првенству у дворани 1973 одржаном у Ротердаму, (Холандија), 10. и 11. марта. Репрезентацију Западне Немачке у њеном четвртом учешћу на европским првенствима у дворани представљала је 45 спортиста (29 м и 16 ж) који су се такмичили у 21 дисциплина: 12 мушких и 9 женских.

Са 8 освојених медаља (6 златних и 2 сребрне) Западна Немачка је у укупном пласману заузела 1. место од 16 земаља које су на овом првенству осввајале медаље, односно 24 земље учеснице.

Најуспешнија такмичарка била је Анегрет Рихтер која је поред освојене две златне медаље, у трци на 60 метара  и као чланица победничке штафете, два пута обарала светски рекорд на 60 метара.
 
У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Западна Немачка је са 14 учесника у финалу заузела 3. место са 80 бодоваа, од 22 земље које су имале представнике у финалу, односно све земље учеснице су имали представника у финалу.

Учесници 

¹ Напомена:Пошто је кружна стаза у Ротердаму износила 180 метара, није се могло одржати такмичење штафета 4 х 400 метара јер су два круга уместо 400 метара износила 360, тако да је било немогуће измене извршити на местима које та трка по правилима ИААФ предвиђа, па је назив ове дисциплине био штафета 4 х 2 круга. Победницама се рачунају медаље, а постигнути резултати не, јер су постигнути у дисциплини која званично не постоји.
  Звездица уз име такмичара означава да је учествовао у више дисциплина
  Звездица уз број у загради означава да су у њега још једном урачунати такмичари који су учествовали у више дисциплина.

Освајачи медаља

Злато (6) 
 Анергет Рихтер — 60 м препоне
 Елен Тител — 1.500 м
 Кристина Краузе*, Анегрет Рихтер*,Инге Хелтен, Рита Вилден — 4 х 1 круг
 Дагмар Јост, Ерика Вајнштајн*,Анели Вилден, Гизела Клајн  — 4 х 2 круга
 Ханс Брмунгартнер — скок удаљ
 Рајнхолд Сојка,Јозеф ШмидТомас Весинхаге, Пол Хајнц Велман  — 4 х 4 круга

Сребро (2) 
 Ханс ЈиглерЦиглер — скок мотком
 Фалко Гајгер, Карл Хонц Улрих Рајх*, Херман Келер* — 4 х 2 круга

Светски рекорди постигнути на ЕП 1973. у дворани 
Постигнути светски ремкорди су исторвемено европски рекорди и рекорди Европских првенстава.

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Западне Немачке после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Западнонемачки освајачи медаља после 4. Европског првенства 1970—1973.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1973 на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1973. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1973.
Западна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани